Cleantis är ett släkte av kräftdjur. Cleantis ingår i familjen Holognathidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Cleantis